

Vlaggen 
 De vlag van Frankrijk
 De vlag van Italië wordt soms Tricolore genoemd, omdat zij uit drie kleuren bestaat
 De vlag van België wordt soms Tricolore genoemd, omdat zij uit drie kleuren bestaat
 Een driekleur: een vlag met drie kleuren, zoals de Italiaanse vlag

Overig 
 De Tricolor is de naam van een autovrachtschip dat in 2002 voor de kust van België zonk
 Het Ecuadoraans voetbalelftal dat La Tricolor als bijnaam heeft
 De voetbalclub Willem II, bijgenaamd Tricolores
 Een type voetbal van adidas, de Adidas Tricolore
 Tricolore (metrostation)